

Lokalizacje

Niemcy 
 West – okręg administracyjny (Stadtbezirk) w Bremie
 West – okręg administracyjny (Ortsbezirk) we Frankfurcie nad Menem
 West – dzielnica Darmstadt
 West – dawna nazwa okręgu administracyjnego Kassel

Stany Zjednoczone 
 West – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Holmes
 West – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie McLennan
 West (ang. West Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Effingham
 West (ang. West Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McLean
 West (ang. West Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Marshall
 West (ang. West Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Montgomery
 West (ang. West Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie New Madrid
 West (ang. West Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Columbiana
 West (ang. West Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Huntingdon

Inne 
 West – marka papierosów
 West Highland white terrier – jedna z ras psów, należąca do grupy terierów

Zobacz też 
 Mitte-West
 Nord-West
 Nordend-West
 Westen
 Wild Wild West